Néfertari (Néfertary), peut désigner différentes personnes :
 Néfertari, épouse de Ramsès II ;
 Néfertari, épouse de Thoutmôsis IV ;
 Néfertari II, troisième fille de Ramsès II ;
 Néfertari Bélizaire, actrice québécoise née en Haïti ;
 Ahmès-Néfertary, épouse et probablement sœur du pharaon Ahmosis ;